Bei den XXXI. Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro fanden 14 Judo-Wettbewerbe statt, je sieben für Frauen und Männer. Austragungsort war die Arena Carioca 2 im Stadtteil Barra da Tijuca.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Zeitplan

Ergebnisse Männer

Superleichtgewicht (bis 60 kg) 

Datum: 6. August 2016 
35 Teilnehmer aus 35 Ländern

Halbleichtgewicht (bis 66 kg) 

Datum: 7. August 2016 
34 Teilnehmer aus 34 Ländern

Leichtgewicht (bis 73 kg) 

Datum: 8. August 2016 
35 Teilnehmer aus 35 Ländern

Halbmittelgewicht (bis 81 kg) 

Datum: 9. August 2016 
33 Teilnehmer aus 33 Ländern

Mittelgewicht (bis 90 kg) 

Datum: 10. August 2016 
35 Teilnehmer aus 35 Ländern

Halbschwergewicht (bis 100 kg) 

Datum: 11. August 2016 
34 Teilnehmer aus 34 Ländern

Schwergewicht (über 100 kg) 

Datum: 12. August 2016 
31 Teilnehmer aus 31 Ländern

Ergebnisse Frauen

Superleichtgewicht (bis 48 kg) 

Datum: 6. August 2016 
23 Teilnehmerinnen aus 23 Ländern

Halbleichtgewicht (bis 52 kg) 

Datum: 7. August 2016 
21 Teilnehmerinnen aus 21 Ländern

Leichtgewicht (bis 57 kg) 

Datum: 8. August 2016 
23 Teilnehmerinnen aus 23 Ländern

Halbmittelgewicht (bis 63 kg) 

Datum: 9. August 2016 
26 Teilnehmerinnen aus 26 Ländern

Mittelgewicht (bis 70 kg) 

Datum: 10. August 2016 
24 Teilnehmerinnen aus 24 Ländern

Halbschwergewicht (bis 78 kg) 

Datum: 11. August 2016 
18 Teilnehmerinnen aus 18 Ländern

Schwergewicht (über 78 kg) 

Datum: 12. August 2016 
17 Teilnehmerinnen aus 17 Ländern

Qualifikation

Qualifikationskriterien 
An den Wettbewerben haben 386 Athleten teilgenommen. 138 Frauen und 214 Männer qualifizierten sich direkt über die Weltrangliste, 14 Athleten des gastgebenden NOKs, einer in jeder Gewichtsklasse, waren automatisch startberechtigt. Insgesamt 20 Startplätze vergab die International Judo Federation (IJF) nach Abschluss der Qualifikationsphase per Einladung. Jedes NOK durfte pro Gewichtsklasse nur einen Athleten stellen.

Bei den Frauen waren in jeder Gewichtsklasse die ersten 14 Athleten der bereinigten Weltrangliste direkt qualifiziert, bei den Männern qualifizierten sich die ersten 22. Die weiteren Quotenplätze wurden unter kontinentalen Gesichtspunkten vergeben, bei der anhand der bereinigten Weltrangliste ein Ranking erstellt wurde. Afrika erhielt in diesem Zuge 24, Europa 25, Asien 20, Ozeanien zehn und Amerika 21 Startplätze. Stichtag der Weltrangliste war der 30. Mai 2016.

Auf Einladung des IOCs nahmen 2 Athleten außerhalb der Qualifikation für ein Internationales Flüchtlingsteam teil.

Qualifizierte Athleten

Weblinks 

 
 Offizielle Ergebnisse (International Judo Federation)

Einzelnachweise 

Judo
2016
Judowettbewerb in Brasilien